Il singolare del torneo di tennis Hong Kong Open 1977, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Ken Rosewall che ha battuto in finale Tom Gorman 6-3, 5-7, 6-4, 6-4.

Teste di serie 
 Manuel Orantes (primo turno)
 Dick Stockton (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hong Kong Open 1977